DBX steht für:
 Dropbox Inc. (NYSE-Ticker), Entwickler des Filehosting-Dienstes Dropbox
 Jazelle DBX (direct bytecode execution), Erweiterung der ARM-Architektur, um Java-Bytecode als Instruction-Set ausführen zu können
 Dave Brockie Experience, ein Nebenprojekt der Band GWAR, siehe Gwar #2001–2005
 ein Pseudonym des Musikers Daniel Bell (Musiker)
 Aston Martin DBX, britisches Automobil

dbx steht für:
 dbx (Unternehmen), einen US-amerikanischen Hersteller von Audiotechnik
 dbx, ein vom gleichnamigen Unternehmen entwickeltes Rauschunterdrückungsverfahren für Audioaufnahmen
 dbx (Debugger), Debuggerprogramm auf Solaris, AIX, IRIX, Tru64 UNIX, Linux und BSD

.dbx steht für:
 Dateinamenserweiterung von Dateien von Outlook Express

Abkürzung